Zimerman peut désigner :
 Krystian Zimerman (né en 1956), pianiste polonais ;
 Morris Zimerman (1911-1992), joueur de rugby.